Olaszország
Piove di Sacco, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében

Más
Piove, Domenico Modugno dala